Honorius III ou Honoré III, pape de 1216 à 1227.
 Honoré III (1720 - 1795), prince souverain de Monaco de 1733 à 1793.